Лю — китайская фамилия (клан).

劉 / 刘 — сущ. «алебарда», гл."побеждать"; (ср.  , Никита). 劉 — истор. город в царстве Чжэн пров. Хэнань эп. Чуньцю. (кант. Lau4 , вьет. Lưu, кор. Ю)

柳 — ива плакучая; созвездие «Ива». (кант. Lau4 , вьет. Liễu, кор. Ю) В Японии используется как женское имя — Янаги.

А 
 Лю, Алиса (род. 2005) — американская фигуристка.

Б 
 Лю Бан (劉邦; 256 до н. э. или 247 до н. э.—195 до н. э.) — личное имя первого императора династии Хань Гаоцзу.
 Лю Баньцзю (кит. 劉半九; псевдоним Лу Юань, кит. 綠原; 8 ноября 1922 — 29 сентября 2009) — китайский поэт.
 Лю Биньбинь (, род. 1993) — китайский профессиональный футболист, игрок команды «Шаньдун Лунэн» и молодёжной сборной Китая.
 Лю Бомин (, род. 1966) — китайский космонавт, член экипажа корабля «Шэньчжоу-7».
 Лю Бочэн (, 1892—1986) — китайский военный деятель, маршал Китайской Народной Республики.
 Лю Бэй (кит. 刘备; 162—223) — один из наиболее могущественных полководцев эпохи Троецарствия и создатель восточнокитайского царства Шу.

В 
 Лю Ван (кит. 刘旺, род. 1969) — китайский космонавт.
 Лю Ваньтин
 
 Лю Вэньфэй (род. 1959) — китайский писатель и переводчик.
 Лю Вэньхуэй
 Лю Вэньюань, Пётр

Г 
 Лю Голян
 Лю Гочжун (род. 1962) — китайский политик, член Политбюро ЦК КПК 20-го созыва, вице-премьер Госсовета КНР с 2023 года.
 Лю Гуантао (1920—2011) — китайский государственный и военный деятель, генерал-майор, глава провинции Хэйлунцзян с 1974 по 1977 гг.

Д 
 Лю Даньгуй, Иаков
 Лю Дачжун (1914—1975) — китайский экономист.
 Лю, Дэвид — тайваньский фигурист-одиночник.
 Лю Дэхуа 刘德华 — гонконгский певец. (кантонск. Lau4 dak1 wa4).

Ж 
 Лю Жэньхан (, 1885—1938) — китайский журналист, пропагандист утопического социализма.
 Лю Жэньцзин (, 1902—1987) — китайский троцкист.
 Лю Жуй (, род. 1982) — китайский кёрлингист.
 Лю Жуйтин, Фаддей

И 
 Лю Ик Тю (1914—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Лю Инь (, 1249—1293) — китайский философ.
 Лю Инь (, род. 1981) — китайская кёрлингистка.

К 
 Лю Кан (художник)
 Лю, Кен (род. 1976) — китайско-американский писатель, переводчик
 Лю, Клер
 Лю Кунь (род. 1956) — китайский государственный и политический деятель, министр финансов КНР с 19 марта 2018 года.

Л 
 Лю, Люси (Лью, Люси) () или Лю Юйлин () — американская актриса.

М 
 Лю Минхуан

Н 
 Лю, Николай Тянкович (1946—2009) — советский хоккеист, трене. Функционер.
 Лю Нин (род. 1962) — китайский политический деятель, секретарь парткома КПК Гуанси-Чжуанского автономного района.

О 
 Лю Оу

П 
 Лю Пэн (, род. 1951) — председатель Олимпийского комитета Китая, директор Государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР.

С 
 Лю Се — литературный критик эп. Северных и Южных Династий
 Лю Синью (род. 1994) — китайский фигурист выступающий в танцах на льду.
 Лю Сун — китайский профессиональный игрок в снукер. Начиная с 2003 года он находится в мэйн-туре.
 
 Лю Ся (род. 1979) — китайская дзюдоистка.
 Лю Ся — китайский художник, художник-фотограф, поэт.
 Лю Сян (род. 1983) — китайский легкоатлет; олимпийский золотой медалист (2004) и чемпион мира (2007) в беге с барьерами на 110 метров.
 Лю Сяньдан, Лука (род. 1928) — католический прелат, епископ Синьчжу с 29 июня 1986 года по 4 декабря 2004 года.
 Лю Сяньин (род. 1977) — китайская биатлонистка, призёр Чемпионата мира 2005 года в Хохфильцене.
 Лю Сяобо (род. 1955) — китайский правозащитник, литератор. Лауреат Нобелевской премии мира 2010 года.
 Лю Сяобо (род. 1984) — китайский тхэквондист, призёр Олимпийских игр.
 Лю Сяотун (род. 1990) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.

Ф 
 Лю Фан (кит. трад. 劉芳, упр. 刘芳, пиньинь: Liú Fāng, род. 10 мая 1974, Куньмин) — китайская исполнительница на пипе и гучжэне. 
 Лю Фу (кит. 劉斧) — китайский писатель эпохи Сун, автор сборника «Высокие суждения у дворцовых ворот».
 Лю Футун (кит. 刘福通) — активист Общества Белого Лотоса, участник Восстания Красных повязок.
 Лю Фучжи (, р.1917) — государственный деятель КНР.
 Лю Фэн (, ум. 220) — генерал царства Шу.

Х 
 Лю Ханьцзо, Павел
 Лю Хуацин
 Лю Хун
 Лю Хун (род. 1966) — китайский велогонщик.
 Лю Хуэй () — китайский математик эпохи троецарствия.
 Лю Хуэйся

Ц 
 Лю Цзе (род. 1970) — китайский политический деятель, секретарь городского партийного комитета КПК Ханчжоу.
 Лю Цзи
 Лю Цзин
 Лю Цзиньдун
 Лю Цзиньдэ, Павел
 Лю Цзиньли (, род. 1989) — китайская кёрлингистка.
 Лю Цзунъюань (, 773—819) — китайский философ и писатель династии Тан.
 Лю Цзыгэ
 Лю Цзэюй, Пётр
 Лю Цзяюй (Liu Jiayu; 1991) — китайская сноубордистка, выступающая в хафпайпе.
 
 Лю Цибао
 Лю Цысинь (кит. трад. 劉慈欣, упр. 刘慈欣, пиньинь: Liú Cíxīn, род. 1963) — китайский писатель-фантаст.
 Лю Цюхун
 Лю Цян (род. 1982) — китайский боксёр.

Ч 
 Лю Чанчунь
 Лю Чжаосюань (劉兆玄, род. 1943), премьер-министр Китайской республики с 20 мая 2008 года по 7 сентября 2009 года
 Лю Чжихуа (род. 1949) — вице-мэр Пекина, ответственный за строительство Олимпийской деревни к Олимпиаде-2008.
 Лю Чжицай
 Лю Чжицзюнь
 Лю Чжундэ (; 1933—2012), Министр культуры КНР (1993—1998).
 Лю Чжунцин
 Лю Чжэнчжун, Пётр
 Лю Чжэньюнь
 Лю Чжэшэн (; 1914—1991) — китайский военный, летчик-ас Второй мировой войны.
 Лю Чуан (; 1990) — китайский профессиональный игрок в снукер.
 Лю Чуньхун (род. 1985) — китайская тяжелоатлетка, член национальной сборной Китая. Двукратная Олимпийская чемпионка (2004 и 2008).
 Лю Чэ (劉徹; 156 до н. э.—87 до н. э.) — личное имя седьмого императора У-ди династии Хань в Китае.
 Лю Чэнцзюнь

Ш 
 Лю, Шандор Шаолинь (род. 1995) — венгерский шорт-трекист, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Лю Шань (, 207—271) — второй и последний император царства Шу.
 Лю Шаоци (, 1898—1969) — государственный деятель КНР, председатель КНР (1959—1968).
 Лю Шаочжу
 Лю Шивэнь () (род. 1991) — китайская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Лю Шилань
 Лю Шипэй
 Лю Шифу (кит. 師復; 1884—1915) — наст. имя Лю Шаобинь; китайский революционер-анархист.
 Лю Шоубинь

Э 
 Лю Э
 Лю, Энтони (род. 1974) — австралийский фигурист, выступавший в мужском одиночном разряде; настоящее имя — Лю Юэмин.

Ю 
 Лю Юань
 Лю Юаньюань
 Лю Юйси
 
 Лю Юнфу
 Лю Юньшань

Я 
 Лю Ялоу
 Лю Ян (, 1978) — первая женщина-космонавт КНР.
 
 Лю Яньань (род. 1980) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Лю Яньдун (, род. 1945) — китайский политик, член Госсовета КНР, член Политбюро ЦК КПК.

Персонажи 
 Лю Кан — персонаж мира Mortal Kombat, Шаолиньский боевой монах родом из Китая.

Топоним 
 Лю (Граубюнден) () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден. Входит в состав округа Инн.
 Лююань — город в провинции Ганьсу.

Другое 
 Лю Сун — употребляемое название для династии Сун (; 420—479) (во избежание путаницы с династией Сун, 960—1279).
 Лю Шао (, второе имя Лю Сююань 劉休遠; ок.426—453) — четвёртый император династии [Лю] Сун.
 Лю син чуй ( — «молот-метеор») — китайское гасило.
 Лю — древний хуннский род, основавший царства Северная Хань (304—318) и Ранняя Чжао (318—329).

См. также 
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае